Teiș se poate referi la:
Teiș, Dâmbovița
Teiș, Olt